Az MMA betűszó jelentheti a következőket:

 MMA, vagyis „mixed martial arts”, küzdősport
 Magyar Művészeti Akadémia
 MMA Kiadó, a Magyar Művészeti Akadémia kiadóvállalata 
 Metropolitan Museum of Art (MMA), Metropolitan Művészeti Múzeum, New York
 MMA sírok ókori egyiptomi sírok Luxorban, melyeket a Metropolitan Művészeti Múzeum (MMA) megbízásából tártak fel.
 MMA, vagyis a 3-metoxi-4-metilamfetamin rövidebb alakja, mely egy szerves vegyület, pszichostimuláns